МАРЗ-42191 — российский высокопольный автобус среднего класса, выпускаемый на Мичуринском авторемонтном заводе с 2005 года.

История 
Автобус МАРЗ-42191 впервые был представлен в 2005 году. Представляет собой производную модель от автобуса МАРЗ-5277. Конкурентами автобуса МАРЗ-42191 являются ЛиАЗ-5256 и ЛАЗ постсоветского пространства.

На автобусы МАРЗ-42191 устанавливались новые маски кузова с передними блок-фарами от ВАЗ-2115, вклеены ветровое и заднее стекло. Всё это и многое другое взято от МАРЗ-5277.

В отличие от базовой модели, автоубс оснащён дизельным двигателем внутреннего сгорания ЯМЗ-6563.10. Трансмиссия — ЯМЗ-2361-81.

Существует также пригородная версия, получившая индекс 42191-01.

Эксплуатация 
Автобус МАРЗ-42191 эксплуатируется в Красноярске, Ярославле, Пензе, Москве, Владимире, Саратове, Караганде и Акмолинской области.

Примечания 

Автобусы России
Появились в 2005 году в России